Рудрасимха — мужское имя. Известные носители:

Правители в древнеиндийском государстве Западных Кшатрапов 
 Рудрасимха I — правил во второй половине II века.
 Рудрасимха II — правил в первой половине IV века.
 Рудрасимха III — правил в конце IV века.